Barrois steht für:

 Barrois, eine französische Landschaft

Barrois ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Barrois (1851–1939), französischer Geologe und Paläontologe 
 Jules Barrois (1852–1943), Biologe 
 Kristina Barrois (* 1981), deutsche Tennisspielerin
 Peter Barrois (1919–1988), deutscher Maler und Grafiker
 Pierre Barrois (1774–1860) französischer General